Ря́бово — железнодорожная станция московского направления Октябрьской железной дороги. Располагается в посёлке городского типа Рябово Тосненского района Ленинградской области.

Описание 

Имеет две высокие платформы, смещённые вдоль путей против хода поездов.  Здание вокзала с билетной кассой располагается у юго-восточного конца платформы № 1, с юго-западной стороны от путей. От него ведёт пешеходный переход через пути на платформу № 2. Также с юго-западной стороны от путей, напротив платформы № 2, находятся служебные помещения станции и туалет. С северо-восточной стороны от путей имеется продовольственный магазин.

В 700 м юго-западнее платформы проходит автодорога .

На восток от платформы отходит путь  к путевой машинной станции № 88 (предприятие ОАО РЖД), где начинается узкоколейная железная дорога Пельгорского торфопредприятия к торфоразработкам на Пельгорском и Ушакинском болотах. К концу 2000-х годов около 60% первоначальной длины УЖД было разобрано, активно использовался участок Рябово—Пельгорское.

Пригородные электропоезда из Санкт-Петербурга прибывают к первой платформе, на Санкт-Петербург — ко второй.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 От Выборга до Новгорода: Каталог станций. СПб., 1998. С. 22.

Расписание электропоездов 
 Расписание электропоездов на сайте СЗППК
 
 

Станции Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Тосненского района